Ко́рнфорд
 Корнфорд, Джон (1915—1936) — английский поэт, коммунист. Сын Фрэнсиса и Франсес Корнфорд.
 Корнфорд, Франсес (1886—1960) — английская поэтесса. Внучка Ч. Дарвина, супруга Фрэнсиса Корнфорда.
 Корнфорд, Фрэнсис Макдональд (1874—1943) — английский учёный-антиковед, поэт. Супруг предыдущей.

 См. также
 Корнфорт